településtípus
 Irtványfalu, szlovák nyelven lehota, soltész által telepített falu elsősorban a Felvidéken

magyar helynevek
 Lehota-Váralja, Lednicváralja neve 1904-ig

 Alsólehota, Árvaváralja településrésze Szlovákiában, a Zsolnai kerület Alsókubini járásában
 Felsőlehota, község Szlovákiában, a Zsolnai kerület Alsókubini járásában

 Aba-Lehota, Abaszállás neve 1908-ig
 Alsó-Lehota, Alsószabadi neve 1906-ig
 Benyólehota, Alsókubin része, Zsolnai kerület, Alsókubini járás
 Bozók-Lehota, Bozókszabadi neve 1904-ig
 Felső-Lehota, Felsőszabadi neve 1906-ig
 Kis-Lehota, Kisülés (szk. Malá Lehota) neve 1890-ig
 Kis-Lehota, Kispapszabadi (szk. Malá Lehota) neve 1908-ig
 Királylehota
 Nagy-Lehota, Istvánszabadja (szk. Veľká Lehota) neve 1908-ig
 Nagy-Lehota, Nagyülés (szk. Veľká Lehota) neve 1890-ig
 Paucsinalehota
 Plébán-Lehota, Papszabadi neve 1905-ig, 1907 óta Litvaszinye része

 Kis-Lehotka (szk. Malá Lehôtka), Kishatár neve 1908-ig
 Nagy-Lehotka (szk. Veľká Lehôtka), Nagyhatár neve 1908-ig

szlovák helynevek
 Lehota pod Vtáčnikom, Papszabadi, Trencséni kerület, Privigyei járás

Lásd még: Lehotka (egyértelműsítő lap).